Arcadia – grupa muzyczna
Arcadia –  utwór Lany Del Rey
Miejscowości w USA:
 Arcadia – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Arcadia – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie DeSoto
 Arcadia – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 Arcadia – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Arcadia – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Arcadia – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
 Arcadia – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Bienville
 Arcadia – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Arcadia – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Iron
 Arcadia – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
 Arcadia – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Arcadia – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Arcadia – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Oklahoma
 Arcadia – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Arcadia – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
Gminy w USA:
 Arcadia (ang. Arcadia Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Arcadia (ang. Arcadia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Arcadia (ang. Arcadia Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Manistee
 Arcadia (ang. Arcadia Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Iron
 Arcadia (ang. Arcadia Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
 Arcadia (ang. Arcadia Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Arcadia (ang. Arcadia Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Davidson
 Arcadia (ang. Arcadia Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
Inne:
 Arcadia – meteoryt
 Arcadia – korporacja akademicka